De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2012 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. De race werd verreden van 1 tot 3 juni 2012 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2012
Catalonië